Sunne distrikt kan syfta på:

Sunne distrikt, Jämtland
Sunne distrikt, Värmland

Se även
Sunne församling
Sunne socken